Amerikai Egyesült Államok
Singer, település Louisiana államban

Egyéb
Singer (autó)
Singer, amerikai varrógépgyártó cég